Mondiali 1981 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1981:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1981 – 32ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1981 – 19ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1981 – 35ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1981 – 16ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1981 – 17ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1981 – 11ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1981 – 78ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1981 – 54ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1981 – 26ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1981 – 32ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1981 – 23ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1981 – 3ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1981 – 2ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1981 – 21ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1981 – 10ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1981 – 47ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1981 – 4ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1981 – 4ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1981 – 12ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1981 – 35ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1981 – 33ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1981 – 25ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1981 – 18ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1981 – 1ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1981 – 26ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1981 – 71ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1981 – 73ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1981 – 20ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1981 – 25ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1981 – 9ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1981 – 31ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1981 – 6ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1981 – 22ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1981 – 55ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1981 – 10ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1981 – 36ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1981 – 19ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1981 – 31ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1981 – 7ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1981 – 2ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1981 – 6ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1981 – 2ª edizione